Ahad ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius Pierre VIII. Abdel-Ahad (Grégoire Pierre Abdel-Ahad; 1930–2018), Erzbischof von Beirut und Patriarch der mit Rom unierten syrisch-katholischen Kirche von Antiochien
 Sabiamad Abdul Ahad (1956–2021), malaysischer Sportschütze